|}

Die Bahnstrecke Mailand–Bologna ist eine 219 Kilometer lange Eisenbahnstrecke im Eisenbahnnetz Italiens. Die Strecke wurde 1861 eröffnet und bildet seither einen Teil der wichtigen Nord-Süd-Achse zwischen der Grenze zur Schweiz und Süditalien.

Betrieb 
Derzeit weist die Strecke eine Kapazität von 244 Zügen pro Tag auf. Durch die Eröffnung der neuen Schnellfahrstrecke Mailand–Bologna im Dezember 2008 wurde die Kapazität zwischen den zwei Städten auf 500 Züge pro Tag erhöht. Durch die neue Strecke verlor die alte an Bedeutung und dient nun hauptsächlich dem Regional- und Güterzugverkehr.

Streckenverlauf 
Die Linie beginnt am Bahnhof Milano Centrale und bildet gemeinsam mit der Bahnstrecke Mailand–Venedig und der Bahnstrecke Mailand–Genua die  Mailänder Gürtelbahn durch die Bahnhöfe Milano Lambrate und Milano Rogoredo, wo nicht nur der Genueser Ast, sondern auch die Schnellfahrstrecke Mailand–Bologna ausfädeln. In der Regel in langen Geraden trassiert, gelangt die Strecke über Melegnano nach Lodi (Lombardei) an der Adda, von wo aus der südöstliche Kurs wieder deutlicher Richtung Piacenza – im Norden der Stadt erfolgt die Verknüpfung mit der Schnellfahrstrecke Mailand–Bologna sowie die Querung des Po – eingehalten wird. Hier mündet die Bahnstrecke Alessandria–Piacenza und beginnt Piacenza–Cremona. Über Fidenza geht es nach Parma entlang des Apennin-Nordrands in der Norditalienischen Tiefebene, dem Korridor der antiken Via Emilia entsprechend. In Parma erfolgt die Einfädelung mit der Ferrovia Pontremolese von La Spezia und die Anbindung der Bahnstrecke Brescia–Parma. Über Modena (Anbindung an die Ferrovia Verona-Mantova-Modena) wird die Bündelung mit der Schnellfahrstrecke bei Castelfranco Emilia bis zum Bahnhof Bologna Centrale erreicht.

Siehe auch 
 Italienische Centralbahn

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Lombardei
Bahnstrecke in der Emilia-Romagna